Alter Kran, Alter Kranen oder Alter Krahnen steht für:

 Alter Kran (Lüneburg), Hafenkran in Lüneburg, Niedersachsen
 Alter Kranen (Marktbreit), Hauskran in Marktbreit, Bayern
 Alter Kranen (Würzburg), Hafenkran in Würzburg, Bayern
 Alter Krahnen (Andernach), Hafenkran in Andernach, Rheinland-Pfalz
 Alter Krahnen (Trier), Hafenkran in Trier, Rheinland-Pfalz